Џули Кристи (; Асам, 14. април 1940) је енглеска глумица.

Филмографија 

|-
| 1962. || || -{Crooks Anonymous}- || Бебете Лаверн ||
|-
| 1962. || || -{The Fast Lady}- || Клер Чингфорд||
|-
| 1963. || Лажов Били || -{Billy Liar}- || Лиз ||
|-
| 1965. || || -{Young Cassidy}- || Дејзи Батлс||
|-
| 1965. || Дарлинг || -{Darling}- || Дајана Скот ||
|-
| 1965. || Доктор Живаго || -{Doctor Zhivago}- || Лара Антипова ||
|-
| 1966. || Фаренхајт 451 || -{Fahrenheit 451}- || Кларис/Линда Монтаг ||
|-
| 1967. || Далеко од узавреле гомиле || -{Far from the Madding Crowd}- || Батшиба Евердин ||
|-
| 1968. || || -{Petulia}- || Петулија Данер ||
|-
| 1969. || || -{In Search of Gregory}- || Кетрин Морели||
|-
| 1970. || || -{The Go-Between}- || Марион ||
|-
| 1971. || || -{McCabe & Mrs. Miller}- || Констанс Милер||
|-
| 1973. || Не окрећи се || -{Don't Look Now}- || Лора Бакстер ||
|-
| 1975. || || -{Shampoo}- || Џеки Шон ||
|-
| 1977. || || -{Demon Seed}- || др Сузан Харис||
|-
| 1978. || || -{Heaven Can Wait}- || Бети Логан ||
|-
| 1981. || || -{Memoirs of a Survivor}- || „Ди“ ||
|-
| 1982. || || -{The Return of the Soldier}- || Кити Болдри||
|-
| 1982. || || -{Quarantièmes rugissants, Les}- || Кетрин Дантек||
|-
| 1983. || || -{Heat and Dust}- || Ен ||
|-
| 1983. || || -{The Gold Diggers}- || Руби ||
|-
| 1983. || Одвојени столови || -{Separate Tables}- || госпођа Шанкланд/госпођица Рејлтон-Бел ||
|-
| 1986. || || -{Champagne amer}- || Бети Ривиер||
|-
| 1986. || || -{Power}- || Елен Фримен ||
|-
| 1986. || || -{Miss Mary}- || Мери Малиган ||
|-
| 1988. || || -{Dadah Is Death}- || Барабара Барлоу ||
|-
| 1990. || || -{Fools of Fortune}- || госпођа Квинтон||
|-
| 1992. || || -{The Railway Station Man}- || Хелен Кафи ||
|-
| 1996. || Змајево срце || -{Dragonheart}- || краљица -{Aislinn}- ||
|-
| 1996. || || -{Hamlet (film)}- || Гертруд ||
|-
| 1997. || || -{Afterglow}- || Филис Ман ||
|-
| 2001. || || -{Belphégor - Le fantôme du Louvre}- || Гленда Спендер ||
|-
| 2001. || || -{No Such Thing}- || др Ана ||
|-
| 2002. || || -{Snapshots}- || Норма ||
|-
| 2002. || || -{I'm with Lucy}- || Дорис||
|-
| 2004. || Троја || -{Troy}- || Тетида ||
|-
| 2004. || Хари Потер и затвореник из Аскабана || -{Harry Potter and the Prisoner of Azkaban}- || мадам Росмерта ||
|-
| 2004. || У потрази за Недођијом || -{Finding Neverland}- || -{Mrs. Emma du Maurier}- ||
|-
| 2005. || || -{Vida secreta de las palabras, La}- || Инге ||
|-
| 2006. || Далеко од ње || -{Away from Her}- || Фиона ||
|-
| 2011. || Црвенкапа || -{Red Riding Hood}- || бака ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1941.
Енглеске глумице
Британске глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Вегетаријанци
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у главној улози